Ньиве керк (, МФА:  — Новая церковь):

 Ньиве керк — кальвинистская церковь XV века в Амстердаме.
 Ньиве керк — церковь в городе Делфт.
 Ньиверкерк-ан-ден-Эйссел — нидерландский город в провинции Южная Голландия.